Жеченица () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Члухувский повят, Поморское воеводство. Население — 3735 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Бялы-Бур
 Гмина Чарне
 Гмина Члухув
 Гмина Кочала
 Гмина Пшехлево
 Гмина Щецинек

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Поморского воеводства